Загряжская — многозначный термин:

Персоналии 
 Загряжская, Екатерина Ивановна (1779—1842) — фрейлина из рода Загряжских, тетка жены Александра Сергеевича Пушкина.
 Загряжская, Наталья Кирилловна (1747—1837) — урождённая графиня Разумовская, дочь К. Г. Разумовского, фрейлина Екатерины II.

Населённый пункт 
 Загряжская — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области России.

См. также 
 Загряжский
 Гончарова, Наталья Ивановна (урождённая Загря́жская, 1785—1848) — фрейлина, хозяйка подмосковной усадьбы Ярополец, мать Натальи Гончаровой.